Die 35. Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen wurde am 12. und 13. Februar 1977 im US-amerikanischen Keystone ausgetragen. Davon getrennt fand die 71. Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer am gleichen Wochenende in der Thialf-Arena im niederländischen Heerenveen statt. Weltmeister wurden Wira Bryndsej aus der Sowjetunion und der US-Amerikaner Eric Heiden.

Wettbewerb

Frauen 
Auf der in 2770 Meter Höhe gelegenen Eisbahn in Keystone kam es zu einem unerwarteten Dreifachtriumph der Athletinnen aus der Sowjetunion, obwohl deren am stärksten eingeschätzte Athletin Tatjana Awerina wegen eines Knöchelbruchs nicht an den Start gehen konnte. Die kanadische Titelverteidigerin Sylvia Burka lag nach den ersten drei Strecken gut in der Gesamtwertung, stürzte aber im abschließenden 3000-Meter-Rennen und fiel im Mehrkampf-Klassement weit zurück. Weltmeisterin wurde Wira Bryndsej vor Galina Stepanskaja und Galina Nikitina. Bryndsej war die schnellste Läuferin auf den beiden kürzeren Distanzen, Stepanskaja auf den beiden längeren Strecken. Für Bryndsej war der Titel ihr einziger internationaler Erfolg.

Männer 

Ursprünglich hätte die Mehrkampf-WM am 5. und 6. Februar auf der Naturbahn in Davos stattfinden sollen. Wegen einsetzenden Tauwetters wurde die Weltmeisterschaft verschoben und eine Woche später auf der Thialf-Kunsteisbahn in Heerenveen ausgetragen, wo bereits im Vorjahr der Weltmeister gekürt worden war. Die Favoritenstellung kam den norwegischen Läufern um Jan Egil Storholt zu, der im Januar den Europameistertitel errungen hatte. Stattdessen siegte der 18-jährige Eric Heiden, der als erster US-Amerikaner im 20. Jahrhundert Weltmeister wurde. Vor insgesamt 36.000 Zuschauern (an beiden Tagen zusammen) gewann Heiden wie 1976 den 500-Meter-Sprint und verteidigte seine Führung in der Mehrkampfwertung auch auf den anderen drei Strecken. Insbesondere sein dritter Rang über 10.000 Meter mit einer Zeit von unter 15 Minuten und dem Sieg im direkten Duell gegen den amtierenden Weltmeister Piet Kleine überraschte Beobachter. Für Heiden bedeutete sein erster WM-Titel den Durchbruch und den Auftakt zu einer mehrere Jahre andauernden Siegesserie.

Weblinks 

 Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1977 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

Einzelnachweise 

1977
Sportveranstaltung 1977
Sportveranstaltung in Colorado
Sportveranstaltung in Heerenveen
Eisschnelllauf (Vereinigte Staaten)
Eisschnelllauf (Niederlande)
Summit County (Colorado)